Даниэль Искьердо (, род. 27 октября 1960) — уругвайский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Уругвая 1992 и 2006 гг. Серебряный призер чемпионатов Уругвая 1985, 1986, 1988, 1991, 1993, 1994 и 2003 гг. Бронзовый призер чемпионатов Уругвая 1982, 1989, 1997 и 2009 гг.

В составе сборной Уругвая участник шести шахматных олимпиад (1982, 1986, 1988, 1994, 1996 и 2010 гг.), командного первенства мира среди студентов 1985 г. и Панамериканских командных чемпионатов 2000 и 2013 гг.

Неоднократно представлял Уругвай в зональных турнирах и региональных юниорских соревнованиях.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Д. Искьердо в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Искьердо на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам